Ludwig-Erhard-Anlage steht für:
 Ludwig-Erhard-Anlage in Bad Homburg vor der Höhe, siehe Hochtaunuskreis
 Ludwig-Erhard-Anlage in Frankfurt, siehe Frankfurter Alleenring#Nordwestlicher Teil